Ле́бес () — древнегреческий сосуд в форме чаши на ножке или треноге, который использовался как для приготовления пищи, так и для мытья и стирки. Изначально они изготавливались из бронзы, серебра или глины.

Особой формой лебеса является лебес гамикос (свадебный котёл) с двумя ручками. Лебес гамикос устанавливались на свадебных пиршествах в непосредственной близости от невесты и использовались в церемониях очищения, а также как цветочные вазы.

Лебесы также вручались победителям спортивных состязаний в качестве приза.

См. также 
 Лебес гамикос

Ссылки 

 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства

Сосуды Древней Греции